El min oriental, o min dong (xinès simplificat: 闽东 语, xinès tradicional: 閩東 語, pinyin: Mǐndōng yǔ, fushaw romanitzat: ), és una llengua xinesa principalment parlada a l'est de la província de Fujian (xinès: 福建, pinyin: Fujian) a la República Popular de la Xina, en i prop de Fuzhou i Ningde. També és àmpliament utilitzat com a llengua mare a les illes Matsu, República de la Xina. Compta amb 10 milions de parlants. El dialecte fuzhou és una forma estàndard del min dong.

L'abreviatura ISO 639-3 per al min oriental és cdo.

Hi ha tres branques del min dong (閩東)
 Dialecte fuzhou (福州話)
 Dialete fu'an (福安話)
 Dialecte mango (蠻講)

Estructura dels dialectes min

Referències 

Xinès